Cet article présente le guide des épisodes de la cinquième et dernière saison de la série télévisée française .

Distribution

Acteurs principaux 

 Simon Astier : John « Bouclier Man »
 Étienne Fague : Mique « Réception »
 Gérard Darier : Stève « Brasier »
 Agnès Boury : Mary « Renaissance »
 Sébastien Lalanne : Doug « Sérum »
 François Podetti : Burt « Acid Man »
 Arnaud Joyet : Stan « Mental »
 Arnaud Tsamere : Karin « Captain Sports Extrêmes »
 François Frapier : Kyle
 Antoine Cholet : Duco
 Alban Lenoir : Klaus, « Force Mustang »
 Philippe Noël : Cécil, « Captain Transformation »
 Marie-Ève Perron : Kelly
 Cédric Chevalme : Goliath 
 Émilie Arthapignet : Éléna
 Hubert Saint-Macary : Matthew Hoodwink
 Antoine Gouy : Calvin
 Jennie-Anne Walker : Claudine
 Pascal Elso : Nacheem

Acteurs récurrents et invités 
 Lionnel Astier : Neil Mac Kormack « Infusion » (épisode 6 et 7)
 Jacques Ville : John senior « Rock Head », père décédé de John (épisodes 7 et 8)
 Guillaume Bats : Zagam (épisode 4 et 5)
 Charles Clément : Eraste (épisode 5)
 Adrien Ménielle : Robin (épisodes 6) : 
 Pascal Demolon : le Gouverneur Jack Distinct (épisodes 6)
 François Briault : le médecin (épisodes 1, 5 et 7)
 Julien Josselin : Jean (épisode 1)
 Jonathan Cohen : Julien crocodile (épisodes 1 et 2)
 Josée Drevon : Mégane (épisodes 1 et 2)
 François Briault (épisode 1)
 Julien Schmidt (épisode 1)
 Laura Balasuriya : reporter (épisode 1)
 Nicolas Berno (épisode 2)
 Stéphanette Martelet : Miss Moore (épisode 2)
 Aurore Pourteyron : Jennifer (épisode 2)
 Franck Beckmann : Le chef du village (épisode 3)

Épisodes

Épisode 1

Épisode 2

Épisode 3

Épisode intermédiaire entre le 3ème et 4ème épisode

Épisode 4

Épisode 5

Épisode 6

Épisode 7

Épisode 8

Références 

 5